Sankt Peter am Hart è un comune austriaco di 2 452 abitanti nel distretto di Braunau am Inn, in Alta Austria.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Comuni del distretto di Braunau am Inn